Петров Володимир Михайлович (1896—1966) — російський кінорежисер («Гроза», «Петро I», «Кутузов»), народний артист СРСР.
 Петров Володимир Михайлович (1907—1991) — радянський дипломат та розвідник.